Фемо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Виллерсексель. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70229.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 350 км к юго-востоку от Парижа, в 60 км северо-восточнее Безансона, в 33 км к востоку от Везуля.

Более половины территории коммуны покрыто лесами.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 255 человек.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 152 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 103 были экономически активными, 49 — неактивными (показатель активности — 67,8 %, в 1999 году было 59,4 %). Из 103 активных жителей работали 94 человека (53 мужчины и 41 женщина), безработных было 9 (5 мужчин и 4 женщины). Среди 49 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 19 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона